Dawit Bakradze (1912–1977) – radziecki i gruziński wojskowy
 Dawit Bakradze (ur. 1972) – gruziński polityk